

Religion 
 Purgatoire, dans les théologies catholique et orthodoxe, processus de purification de l'âme après la mort.

Littérature 
 Purgatoire (Divine Comédie), deuxième partie de la Divine Comédie de Dante Alighieri.
 Le Chèvrefeuille, le Purgatoire, le Chapitre XIII, ensemble de trois livres écrits par Thierry Sandre (1924).
 Les Âmes du purgatoire, nouvelle de Prosper Mérimée (1834).
 Purgatoire I, II et III, trilogie de Christophe Chabouté (2003-05).

Architecture 
 Église du Purgatoire (Cerignola), église de la région des Pouilles en Italie.

Cinéma 
 Purgatoire Eroïca, film japonais réalisé par Yoshishige Yoshida (1970) ;
 Purgatoire, film américain réalisé par Mel Stuart, sorti en 1978.

Folklore 
 Purgatoire de Saint Patrick, folklore irlandais.

Télévision 
 Vacances au purgatoire, téléfilm français de Marc Simenon (1992).